Ягодня — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Ягодня — село в общине Братунац Республики Сербской.

 Сербия
 Ягодня — гора в Сербии.

 Украина
 Ягодня — село во Львовской области.